Viliskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viliskeri (vid, Anavainen, Gustavs), Egentliga Finland, 
 Viliskeri (vid Koelsuu, Gustavs), Egentliga Finland,

Se även
Vidskär

Robotskapade Finlandförgreningar